Pangrazio ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Pangrazio (1909–2005), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Görz und Porto-Santa Rufina
 Osvaldo Pangrazio (* 1957), paraguayischer Fußballspieler, Chirurg und Traumatologe

Siehe auch:
 Pancratius